Lake Gordon ist der Name folgender Seen:

in Australien:
 Lake Gordon (Australien), Stausee in Tasmanien

in den Vereinigten Staaten:
 Lake Gordon (Crooked Lake Park, Polk County, Florida)
 Lake Gordon (Lake Hamilton, Polk County, Florida)
 Lake Gordon (Michigan), im Baraga County
 Lake Gordon (Pennsylvania), Stausee im Bedford County
 Lake Gordon (Texas), Stausee im Wichita County
 Lake Gordon (Virginia), Stausee im Mecklenburg County
 Lake Gordon (Wisconsin), im Forest County

Siehe auch:
 Gordon Lake